О́яя́рви () — остановочный пункт и бывшая железнодорожная станция на 77,8 км перегона Бородинское — Хийтола линии Выборг — Хийтола. Расположен в посёлке Ручьи Каменногорского городского поселения Выборгского района Ленинградской области.

Современное состояние остановочного пункта 
Путевое развитие станции было ликвидировано в 1990-х годах, и Ояярви стал остановочным пунктом.
В настоящее время (2019 год) сохранилось здание вокзала 1893 года постройки. На остановочном пункте выложена новая пассажирская платформа, установлен современный пассажирский павильон, а также новая информационная табличка с названием остановочного пункта. Возле вокзала установлен законсервированный модуль СЦБ, на случай восстановления статуса станции. Вокзал и зал ожидания закрыты, билетная касса не работает. Билеты приобретаются у кондуктора. В бывшей южной горловине станции расположен нерегулируемый железнодорожный переезд с автодорогой Севостьяново — Дымово.

Пригородное движение по остановочному пункту осуществляется двумя парами поездов Выборг — Хийтола — Выборг.

История 
Станция Ojajärvi, как и весь участок Антреа — Сортавала, была открыта 01 ноября 1893 года. Решение о строительстве железной дороги Выборга — до  было принято в 1888 году. Работы по строительству были начаты в 1890 году. На сооружении дороги в 1892 году работало 6000 человек.

На 1923 год путевое развитие станции составляло 4 пути.

Советско-финская война (1941—1944) 
31 июля 1941 года на Карельском перешейке начала наступление финская Юго-Восточная армия.5 августа 198-я механизированная и 142-я стрелковая дивизии попытались нанести контрудар, но понесли большие потери и отошли на исходные рубежи. 6 августа финны — видимо, вторая, неуничтоженная половина — продолжили наступление и к исходу 9 августа вышли в район Лахденпохья, Куркиеки и Хийтола к Ладоге.
Советским войскам пришлось покинуть станцию Ояярви, предварительно разобрав станционные пути, помимо одного, главного.

Название
В 1948 году состоялось массовое переименование населенных пунктов Ленинградской области. Переименование Ояярви в Ручьи было утверждено Указом Президиума ВС РСФСР от 1 октября 1948 г. Железнодорожной станции, находившейся в посёлке, переименование не коснулось .

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Ояярви на osm.sbin.ru 
 Паспорт остановочного пункта Ояярви на railwayz.info 
 Паспорт остановочного пункта Ояярви на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Ояярви на сайте об Октябрьской железной дороге. 
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Выборг —- Хийтола. 
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939 г.

Галерея 

Остановочные пункты Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1893 году
Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции